Angolachelys mbaxi — вид вымерших черепах, живших во время верхнего турона верхнемеловой эпохи ( назад) на территории современной Анголы, единственный в роде Angolachelys. Был описан в 2009 году на основе частичного скелета (почти полный череп, ногтевая фаланга, два шейных позвонка, проксимальный отдел подвздошной кости, часть панциря и несколько неинформативных фрагментов).

Кладограмма 
Кладограмма по Mateus и др. 2009 года:

Примечания 

†
Черепахи мелового периода
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии, описанные в 2009 году
Вымершие черепахи